Prosenik ist der Familienname folgender Personen:

 August Prosenik (1916–1975), jugoslawischer Radrennfahrer
 Christian Prosenik (* 1968), österreichischer Fußballspieler
 Philipp Prosenik (* 1993), österreichischer Fußballspieler